Hollands Grand Prix 2021 (officielt navn: Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2021) var et Formel 1-løb, som blev kørt den 5. september 2021 på Circuit Zandvoort i Zandvoort, Holland. Det var det trettende løb i Formel 1-sæsonen 2021.

Løbet var første gang, at Hollands Grand Prix blev afholdt siden 1985. Ræset blev vundet af hollandske Max Verstappen, og hermed blev han den første hollandske kører til, at vinde ræset på hjemmebane.

Kvalifikation 

Noter:

 - Nicholas Latifi og Sergio Pérez måtte begge starte fra pit lane efter at have lavet ændringer på deres biler under parc fermé.

Resultat 

Noter:

 - Inkluderer point for hurtigste omgang.

 - George Russell udgik af ræset, men blev klassificeret som færdiggjort, i det at han havde kørt mere end 90% af løbsdistancen.

Stilling i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2021
Hollands Grand Prix